Parabrisinga pellucida är en sjöstjärneart som beskrevs av Hayashi 1943. Parabrisinga pellucida ingår i släktet Parabrisinga och familjen Brisingidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
pellucida